Audimax bezeichnet: 
 Auditorium maximum, Kurzform für den größten Hörsaal einer Hochschule, konkrete Beispiele:
 Auditorium Maximum (Universität Hamburg)
 Audimax (Zeitschrift), bundesweite Hochschulzeitschrift